Sucha Górna peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne
 Sucha Górna, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Sucha Górna, un village de la voïvodie de Łódź